Thor može značiti:
Thor - božanstvo iz nordijske mitologije
Thor (Marvel Comics) - superjunak iz stripova
Thor Heyerdahl - norveški pomorski biolog
Thor (2011.) - film iz 2011. god.
Thor: Svijet tame - film iz 2013. god.
Thor: Ragnarok - film iz 2017. god.
Thor 5 - satelit
Thor 6 - satelit